Натуральне число 1808
 1808 рік до нашої ери
 1808 рік нашої ери